PPI kan står for flere ting:

 Producentprisindeks
 Partito Popolare Italiano - flere italiske partier
 potente proton(syre)pumpehæmmere
 Pixels per inch